Серо де ла Гаљина има више значења:

 Серо де ла Гаљина (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо де ла Гаљина (Хилотепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику